Koyaka peut désigner :
 les Koyaka, un peuple de Côte d'Ivoire
 le koyaka (ou koyaga), une langue mandée